Schillerstraße 57 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Schillerstraße 57 in Cottbus, siehe Schillerstraße (Cottbus) #Schillerstraße 57
 Schillerstraße 57 in Halle (Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Nord
 Schillerstraße 57 (Lang-Göns)
 Schillerstraße 57 in Ludwigshafen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Oggersheim
 Schillerstraße 57 (Mönchengladbach)